Stensan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stensan, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (21,2 ha)
Stensan, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn